Eaton.
 
 Eaton — американская машиностроительная корпорация.

См. также 
 Итон